EXD1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 15-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 514 амінокислот, а молекулярна маса — 58 335.

Задіяний у таких біологічних процесах, як РНК-залежне заглушення генів, мейоз, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з РНК. 
Локалізований у цитоплазмі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 15

Некатегоризовані білки